Island Line – linia metra w Hongkongu
 Island Line – linia kolejowa na wyspie Wight